Юніт (від ) — одиниця:
 Unit — модуль в мові програмування Паскаль.
 Юніт — одиниця вимірювання вертикального розміру обладнання в стандартних стійках серверного та комутаційного обладнання.
 Юніт — кредитна одиниця, що не прив'язана до валюти (відповідно, вартість юніта може змінюватися разом зі зміною цін).
 Юніт — військова або мирна одиниця у стратегічних відеоіграх, задіяна в ігровому процесі.
 UNIT — військова організація землян з найдовшого науково-фантастичного серіалу «Доктор Хто».
 Науково-Практичний Центр «ЮНІТ» — громадська організація волонтерів АТО.
  — американський телесеріал про бійців спецпідрозділу.
 Юніт — туристичний магазин у Києві.

Примітки 

Багатозначні терміни